Al Khalifa, dinastia governant a Bahrein
 Khalifa, delegat (Califa = delegat de Déu, la forma khalifa correspon al de delegat d'un sobirà, per exemple el khalifa del sultà de Marroc pel Protectorat espanyol al Marroc
 Mia Khalifa